Itariri ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Itariri (São Paulo), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo
 Barra do Itariri, Fischerdorf im brasilianischen Bundesstaat Bahia